Ане:

 Замок Ане́ — этапное произведение французского Ренессанса.
 Ане — река в Германии.
 Ане (фр. Anais) — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Ане (фр. Anais) — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Ане (фр. Anet) — коммуна во Франции, в департаменте Эр и Луар.
 Ане — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Намюр, округ Динан, Бельгия.